Maricourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Maricourt, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Maricourt (kommun), Québec, Estrie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar